Makarios (von griechisch Μακάριος ‚der Glückliche‘, ‚der Wohlhabende‘, auch Makarius u. a. Varianten) ist der Name folgender Personen: 
 Makarios von Antiochia, Patriarch von Antiochia im 7. Jahrhundert (bis 681)  
 Makarios I. von Jerusalem, Bischof von Jerusalem im 4. Jahrhundert, dem die Auffindung des Kreuzes und des Grabes Christi zugeschrieben wird 
 Makarios von Korinth (Notaras, 1731–1805), griechischer Bischof 
 Makarios Magnes, Name (oder Pseudonym) des Verfassers der Apokritikos-Bücher, eines antiken Philosophen-Wettstreites um das Jahr 400 n. Chr. in Alexandria
 Makarios der Ägypter (der Ältere), Einsiedler in der Sketischen Wüste (südlich der ägyptischen Hafenstadt Alexandria)
 Makarios von Alexandria (der Jüngere), Einsiedler, später Abt in der Sketischen Wüste 
 Makarios von Tkow, koptischer Mönch und Bischof von Tkow (griech.: Antaioupolis, arab.: Qaw al-Kabir)
 Makarios von Pelekete, Abt des Johannes-Theologos-Klosters von Pelekete
 Makarios III. (Zypern) (1913–1977), Erzbischof und Staatsoberhaupt der Insel Zypern 
 Makarios Chrysokephalos (1300–1382), Metropolit von Philadelphia
 Makarios, Künstlername von Holger Oley

Siehe auch:
 Makarios (Kato Polemidia), Stadtteil der Stadt und Gemeinde Kato Polemidia im Bezirk Limassol auf Zypern
 Makarius
 Macario
 Macari
 Makarij
 Maccari
 Makarije
 Makaria
 Kabinett Makarios